U 137 (Kaiserliche Deutsche Marine), Duitse onderzeeboot in het begin van de 20e eeuw.
U 137 (Kriegsmarine), Duitse onderzeeboot tijdens de Tweede Wereldoorlog.
U 137 (Sovjet-Unie), eigenlijk S-363, Sovjet-onderzeeboot die in 1981 aan de grond liep bij de Zweedse kust.